Dies ist eine Liste aller Städte auf dem amerikanischen Kontinent mit über zwei Millionen Einwohnern.

Weblinks 
 Five Largest Cities In The Americas: Facts, History And More!
 Top 10 Largest Cities of South America
 North America's Largest Cities

Amerika
!
Stadteamerika